Vogelstein steht für:
 Vogelstein (Alpen), Berg (1525 m) in der Gemeinde Tamins, Region Imboden, Graubünden, Schweiz
 Vogelstein (Riesengebirge), Felsformation (1310 m) im Riesengebirge
 Vogelstein (Vogesen), Berg (1181 m) in der Gemeinde Wegscheid (Haut-Rhin), Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Vogelstein (Schwäbische Alb), Erhebung (799 m) in der Gemeinde Sonnenbühl, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Vogelstein (Erzgebirge), Erhebung (565 m) in der Gemeinde Wolkenstein (Erzgebirge), Erzgebirgskreis, Sachsen

Vogelstein ist der Nachname folgender Personen:
 Bert Vogelstein (* 1949), US-amerikanischer Krebsforscher
 Carl Christian Vogel von Vogelstein (1788–1868), deutscher Maler
 Heinemann Vogelstein (1841–1911), deutscher Rabbiner
 Hermann Vogelstein (1870–1942), Rabbiner und Historiker
 Julie Braun-Vogelstein (1883–1971), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin und Autorin
 Ludwig Vogelstein (1871–1934), Industrieller und Philanthrop
 Max Vogelstein (1901–1984), deutsch-US-amerikanischer Rabbiner
 Theodor Vogelstein (1880–1957), Bankier und Industrieller